Flach steht für:
 Flach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Flachheit (Algebra), Flachheit von Moduln
 Flach (Geometrie), in der Riemannschen Geometrie
 Flach (U-Boot), chilenisches U-Boot, 1866 gesunken
 das Flach, Untiefe in der Seemannssprache

flach als Adjektiv steht für:
 eben bzw. plan, siehe Planarität
 zweidimensional, siehe 2D

Siehe auch:

 Flache
 Fläche